
Termin ETC ima više značenja.

 Lanac transporta elektrona, proces odgovoran za formiranje protonskog gradijenta koji omogučava stvaranje ATP molekula
 -{et cetera}-, latinski izraz sa značenjem i druge stvari